Villa suburbana steht für:

 Villa suburbana (Friedberg)
 Villa suburbana (Unterbaar)